De tiende etappe van de Ronde van Italië 2011 werd op 17 mei 2011 verreden, daags na een rustdag. Het was een vlakke rit over een afstand van 156 km tussen Termoli en Teramo.

Uitslagen

Nevenklassementen 

Etappe 10
Teramo
Sport in de Abruzzen